Never Fear o The Young Lovers – film diretto da Ida Lupino (1949)
Giovani amanti (The Young Lovers) – film diretto da Anthony Asquith (1954)
Giovani amanti (The Young Lovers) – film diretto da Samuel Goldwyn Jr. (1964)